Čereto ima više značenja:
 Čereto (Askoli Pičeno)
 Čereto (Breša)
 Čereto (Kampobaso)
 Čereto (Kozenca)
 Čereto (Frozinone)
 Čereto (Groseto)
 Čereto (Izernija)
 Čereto (Latina)
 Čereto (Mačerata)
 Čereto (Modena)
 Čereto (Napulj)
 Čereto (Parma)
 Čereto (Pavija)
 Čereto (Peruđa)
 Čereto (Pezaro i Urbino)
 Čereto (Pjačenca)
 Čereto (Ređo Emilija)
 Čereto (Rim)
 Čereto (Salerno)